Nowe Zalesie peut désigner en Pologne :
 Nowe Zalesie, village du powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie
 Nowe Zalesie, village du powiat de Zambrów, dans la voïvodie de Podlachie
 Nowe Zalesie, village de la voïvodie de Mazovie